Доисторические свайные поселения в Альпах — доисторические поселения из свайных жилищ в Альпах и окрестных районах, построенные примерно с 5000 до 500 гг. до н. э. на берегах озёр, рек и болот (например, Люблянское барье). Всего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2011 году внесено 111 объектов, расположенных на территории Австрии (5 поселений), Франции (11), Германии (18), Италии (19), Словении (2) и Швейцарии (56). В Словении свайные поселения стали первым объектом, добавленным в список по культурным критериям.

Раскопки, проведённые в некоторых поселениях, дают информацию о том, как жили их обитатели в эпоху неолита и в бронзовый век. Согласно ЮНЕСКО, поселения являются уникальными, исключительно хорошо сохранившимися, богатыми в культурном плане археологическими памятниками, которые являются важными источниками об устройстве ранних земледельческих общин в регионе. Вопреки расхожему мнению, свайные дома были возведены не на воде, а на болотистых берегах. Сваи, приподнимающие дом, защищают жилища от наводнений. Из-за роста площади озёр многие сваи нынче находятся под водой, что создаёт впечатление, что они и раньше находились там.

Список поселений 

 Источник:

Примечания

См. также 
 Культура Полада
 Хоргенская культура
 Культура Альтхайм

Ссылки 
 Официальный сайт 

Всемирное наследие в Австрии
Всемирное наследие во Франции
Всемирное наследие в Германии
Всемирное наследие в Италии
Всемирное наследие в Словении
Всемирное наследие в Швейцарии